Епархия Банджармасина () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Банджармасин, Индонезия. Епархия Банджармасина входит в митрополию Самаринды.

История 
21 мая 1938 года Римский папа Пий XI издал буллу Ad evangelizationis opus, которой учредил апостольскую префектуру Банджармасина, выделив её из апостольского викариата Голландского Борнео (сегодня — Архиепархия Понтианака).

10 марта 1949 года Римский папа Пий XII издал буллу Quo enascentium, которой преобразовал апостольский викариат Банджармасина в апостольский викариат. 21 февраля 1955 года апостольский викариат Банджармасина передал часть своей территории для возведения нового апостольского викариата Самаринды.

1 января 1961 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Quod Christus, которой преобразовал апостольский викариат Банджармасина в епархию. В этот же день епархия Банджармасина вошла в митрополию Понтианака. 5 апреля 1993 года епархия Банджармасина передала часть своей территории новой епархии Палангкараи.

14 января 2003 года епархия Банджармасина вошла в митрополию Самаринды.

Ординарии епархии 
 епископ Giacomo Giovanni M. Kusters MSF(21.05.1938 — 1949);
 епископ Giovanni Groen MSF (10.03.1949 — 18.04.1953);
 епископ Гийом Жан Демарто MSF (6.01.1954 — 6.06.1983);
 епископ Франциск Ксаверий Рочарджанта Праджасута MSF (6.06.1983 — 14.06.2008);
 епископ Пётр Бодденг Тиманг (14.06.2008 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ad evangelizationis opus, AAS 30 (1938), стр. 402 
  Булла Quo enascentium, AAS 41 (1949), стр. 439 
  Булла Quod Christus, AAS 53 (1961), стр. 244

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Индонезии